Alto – miejscowość i gmina we Włoszech
 Alto – komputer firmy Xerox
Miejscowości w USA:
 Alto – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Alto – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Habersham
 Alto – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cherokee
 Alto – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Alto (ang. Alto Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Alto (ang. Alto Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Alto (ang. Alto Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac